Griessee ist der Name folgender Seen:

 Griessee (Schweiz) im Kanton im Kanton Wallis in der Gemeinde Obergoms.
 Griessee (Bayern) im Landkreis Traunstein in der Gemeinde Obing, Ortsteil Großbergham.
 Griessee, Nebenname des Nachtweidesees im Landkreis Aschaffenburg.